Ljungquist ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Ljungquist (1912–1979), schwedischer Fechter und Dressurreiter
 Karl Gustav Ljungquist (1921–2017), schwedischer Militärpatrouillenläufer

Siehe auch:
 Ljungkvist
 Ljungqvist